

Biografia 
Joséphine Hélin è nato il 5 febbraio 2003 a Parigi (Francia), fin da piccola ha mostrato un'inclinazione per la recitazione.

Carriera 
Joséphine Hélin nel 2016 ha fatto ha fatto la sua prima apparizione come attrice con il ruolo di Juliette nel film televisivo Pacte Sacré diretto da Marion Sarraut. L'anno successivo, nel 2017, è entrata a far parte del cast della miniserie Solo uno sguardo (Juste un regard), nel ruolo di Salomé Beaufils e dove ha recitato insieme agli attori Virginie Ledoyen e Thierry Neuvic. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Noémie Duval nel film La deuxième étoile diretto da Lucien Jean-Baptiste. Nel 2020 ha interpretato il ruolo di Suze da adolescente nel film Adieu les cons diretto da Albert Dupontel. L'anno successivo, nel 2021, ha ricoperto il ruolo di Lena nella serie Camping paradis.

Filmografia

Cinema 
 La deuxième étoile, regia di Lucien Jean-Baptiste (2017)
 Adieu les cons, regia di Albert Dupontel (2020)

Televisione 
 Pacte Sacré, regia di Marion Sarraut – film TV (2016)
 Solo uno sguardo (Juste un regard) – miniserie TV, 6 episodi (2017)
 Camping paradis – serie TV (2021)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Joséphine Hélin è stata doppiata da:
 Carolina Gusev in Solo uno sguardo

Note

Collegamenti esterni